Ameropa ist:
 Ameropa Foundation, Hilfsorganisation
 Ameropa-Reisen, deutscher Reiseveranstalter
 Ameropa Holding, Schweizer Rohstoffhandelsunternehmen

Siehe auch:
 Amero